По́чет — посёлок в Абанском районе Красноярского края. Административный центр Почетского сельского поселения.

География 
Расположен на левом берегу реки Бирюса. Расстояние до районного центра составляет 75 км.

Население

Известные уроженцы 

 Медведчук, Виктор Владимирович — украинский политический и государственный деятель.
 Шумаков, Алексей Васильевич — выдающийся борец классического стиля, олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР (1976).

Примечания 

Населённые пункты Абанского района